Ludvigsen ist der Familienname folgender Personen:

 Jeppe Ludvigsen (* 1989), dänischer Badmintonspieler
 Per Ludvigsen (* 1957), dänischer Generalleutnant
 Sonja Ludvigsen (1928–1974), norwegische Politikerin
 Storm Ludvigsen (* 1962), grönländischer Politiker (Inuit Ataqatigiit)
 Svein Ludvigsen (* 1946), norwegischer Politiker
 Trond Fredrik Ludvigsen (* 1982), norwegischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ludwigsen
 Ludvigsson